Populärwissenschaft steht für:

 populärwissenschaftliche Literatur, verständliche und unterhaltende Vermittlungsmethode
 populärwissenschaftlicher Film, siehe Wissenschaftsfilm #Populärwissenschaftlicher Film

Siehe auch:
 Offene Wissenschaft (Open Science)
 Populärastronomie
 Populärpsychologie